Вла́дис-Э́ммерсон Мише́левич Илло́й-Айе́т (; ; ) — украинский и конголезский футболист, защитник клуба «Урал» и сборной Республики Конго.

Ранние годы 
Владис-Эммерсон Иллой-Айет родился в Одессе в семье конголезца. Отец Мишель Иллой-Айет перебрался в СССР из Республики Конго в конце 1980-х годов, в середине 2010-х являлся президентом общественной организации «Содружество африканских беженцев и иммигрантов».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в СДЮШОР «Черноморец». В молодёжной команде «Черноморца» дебютировал 2 марта 2012 года в домашней игре с «Ильичёвцем». Выступал за молодёжную (U-21) и юношескую (U-19) команды «моряков», но в основную команду пробиться не сумел. Зимой 2015 года в связи с окончанием контракта покинул стан одесситов.

В феврале того же года футболист отправился на тренировочные сборы с львовскими «Карпатами». С этой командой заключил контракт, после чего отправился в аренду в тернопольскую «Ниву». За «Ниву» в первой лиге защитник отыграл 12 матчей.

Летом 2015 года был приглашён в донецкий «Олимпик». В составе этой команды 9 августа 2015 года в игре против луганской «Зари» дебютировал в украинской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
Вызывался в юношескую сборную Украины U-17, и принимал участие в товарищеских матчах. В 2015 году вызывался Сергеем Ковальцом в расположение молодёжной сборной Украины.

5 сентября 2017 года дебютировал в национальной сборной Республики Конго в матче квалификации на чемпионат мира 2018 против Ганы. Иллой-Айет отметился забитым голом, однако встреча завершилась поражением его команды со счётом (1:5).

Примечания 

Футболисты Украины
Футболисты Республики Конго
Игроки сборной Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК R&F
Игроки ФК «Урал»